¿Dónde está Elisa?, série télévisée chilienne, 2009
 ¿Dónde está Elisa?, série télévisée américaine, 2010
 ¿Dónde está Elisa?, série télévisée colombienne, 2012